Résultats détaillés de l'édition 1996 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 24 juin au .

Faits marquants 
Le Néerlandais Richard Krajicek, tombeur en quart de finale du triple tenant du titre Pete Sampras, remporte le tournoi masculin aux dépens de l'Américain MaliVai Washington. C'est le seul joueur à avoir battu Pete Sampras sur le gazon londonien entre 1993 et 2000.

Dans le tableau féminin, l'Allemande Steffi Graf s'adjuge son  et dernier titre. Comme l'année précédente, et comme un mois plus tôt à Roland-Garros, elle triomphe de l'Espagnole Arantxa Sánchez Vicario en finale.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1996 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

1996
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1996
Tennis en juin 1996
Tennis en juillet 1996